Keel est un patronyme anglais signifiant la « quille » d'un bateau. Il est porté par plusieurs célébrités et donné à différents personnages de films et séries télévisées :

Musique 
 Keel, groupe de Heavy Metal formé en 1983.

Œuvres de fiction 
 Keel, personnage de la série Star Trek
 Keel, personnage de la série Stargate SG-1
 Keel Lorentz, personnage de la série Neon Genesis Evangelion
 Alva Keel, personnage de la série Miracles

Patronyme 
 Anna Keel (1940-2010), peintre allemande
 Donna Keel, candidate républicaine
 Eduard Keel (1867-1938)
 Guido Keel (1906-1999)
 Howard Keel (1919-2004), acteur américain
 John A. Keel (né en 1930), journaliste new-yorkais
 Johann Joseph Keel (1837-19021), personnalité politique suisse
 Kesley Keel, actrice américaine
 Leslie Keel, productrice américaine
 Valentin Keel (1874-1945)

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme